Yellow Pages ():

 «Жёлтые страницы» — собирательное название справочников со сведениями о предприятиях и организациях, пришедшее из США.
 Yellow Pages — торговая марка и сайт, принадлежащие AT&T.
 Yellow Pages — первоначальное название клиент-серверного протокола Network Information Service службы каталогов Sun Microsystems, обеспечивающего доступ к системной конфигурации сети.